Cartland ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Cartland (1901–2000), englische Autorin
Douglas Cartland (1914–2002), amerikanischer Tischtennisspieler